Brattås kan avse:

 Brattås – en tidigare tätort i Kungsbacka kommun
 Brattås, Orust – en ort på Orust
 Brattås, Stöde socken – en by i Sundsvalls kommun
 Brattås CK – en friidrottsklubb i Orust
 Brattås, Torred och Tollesbur – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Kungsbacka kommun i Hallands län
 Brattås fornlämningsområde – ett gravfält i Röra församling på Orust i Bohuslän
 Brattås gruva – en fältspatsgruva på Orust
 Brattås herrgård – en herrgård i Bäve socken i Uddevalla kommun
 Brattåsmasten – en radio- och TV-mast strax söder om Östersund vid Norra Svartsjön i Jämtland
 Brattåsmorden  – ett dubbelmord år 2005 i Härnösands kommun